

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

В 
 Спрингфілд — місто, штат Вермонт
 Спрингфілд — переписна місцевість, штат Вермонт
 Спрингфілд — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Спрингфілд — місто в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Спрингфілд — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Спрингфілд — місто в окрузі Маркетт, штат Вісконсин
 Спрингфілд — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Спрингфілд — переписна місцевість в окрузі Волворт, штат Вісконсин

Д 
 Спрингфілд — місто, штат Джорджія

З 
 Спрингфілд — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

І 
 Спрингфілд — місто, штат Іллінойс, столиця штату

К 
 Спрингфілд — місто, штат Кентуккі
 Спрингфілд — місто, штат Колорадо

Л 
 Спрингфілд — місто, штат Луїзіана

М 
 Спрингфілд — місто, штат Мен
 Спрингфілд — місто, штат Массачусетс
 Спрингфілд — місто, штат Мічиган
 Спрингфілд — місто, штат Міннесота
 Спрингфілд — місто, штат Міссурі

Н 
 Спрингфілд — місто, штат Небраска
 Спрингфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Спрингфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Берлінгтон, штат Нью-Джерсі
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Нью-Джерсі

О 
 Спрингфілд — місто, штат Огайо
 Спрингфілд — місто, штат Орегон

П 
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія
 Спрингфілд Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Спрингфілд — місто, штат Південна Дакота
 Спрингфілд — місто, штат Південна Кароліна

Т 
 Спрингфілд — місто, штат Теннессі

Ф 
 Спрингфілд — місто, штат Флорида

Інше 
 Спрингфілд — вигадане місто серіалу «Сімпсони»
 «Спрингфілд» — компанія, виробник одягу
 Гвинтівка Спрінгфілд — тип стрілецької зброї, виготовленої в центрі виробництва зброї Springfield Armory у місті Спрингфілд, Массачусетс.
 ‎Замок Спрінгфілд () — один із замків Ірландії, розташований у графстві Лімерік, біля міста Ньюкастлвест.

Особистості 
 Дасті Спрингфілд (1939–1999) — англійська співачка
 Рік Спрингфілд — австралійський співак